Fréjus steht für

 Fréjus, Stadt in Département Var in Südfrankreich
 Kanton Fréjus, zugehöriger Wahlkreis
 Bistum Fréjus-Toulon, zugeh. Bistum
 Fréjus, italienische Automarke, siehe Diatto